Лос Авиљос има више значења:

 Лос Авиљос (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Авиљос (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику